Prugar-Ketling ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisław Prugar-Ketling (1891–1948), General der polnischen Armee
 Halina Prugar-Ketling (* 1929), polnische Filmeditorin